Лу́го (, ) — провінція на північному заході Іспанії у складі автономного співтовариства Галісія. Вона межує з провінціями Ла-Корунья і Понтеведра на заході, Оренсе на півдні, Леон і Астурія на сході та Кантабрійським морем на півночі. Адміністративний центр — Луго.

Площа провінції — 9856 км². Населення — 355 195 осіб, з них чверть живе у столиці; густота населення — 36,04 особи/км². Адміністративно поділяється на 67 муніципалітетів.

Адміністративний поділ

Релігія 
 Компостельська церковна провінція Католицької церкви

Примітки

Посилання 

Провінції Іспанії
Галісія
Луго (провінція)